Niemcy:
 Liebenwerda – gmina związkowa (Verbandsgemeinde) w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Elbe-Elster
 Liebenwerda – dawna nazwa miasta Bad Liebenwerda
 Bad Liebenwerda – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Elbe-Elster